, первоначально известная как Infinite Line — научно-фантастическая ролевая игра, разработанная Nude Maker совместно с Platinum Games эксклюзивно для Nintendo DS.

В 2008 году на выставке Tokyo Game Show компании Gonzo и Production I.G выпустили серию короткометражных аниме по мотивам игры.

Сюжет 

Сюжет Infinite Space содержит темы из романа Артура Чарльза Кларка «Конец детства». Игра имеет две основные сюжетные линии, которые сосредоточены на Юри: молодом парне, путешествующем по галактике и медленно продвигающемся по карьерной лестнице к рангу капитана.

Большая часть сюжета игры разворачивается в двух галактиках: в Малом Магеллановом Облаке и Большом Магеллановом Облаке. В первой части игры, происходящей в Малом Магеллановом Облаке, Юрию становится известно о империи Луговалиан — очень большой и мощной межгалактической империи, которая находится под властью императора Тараниса. Узнав об их желании завоевать Малое Магелланово Облако, Юри пытается скоординировать силы галактики для обороны, но они быстро падают из-за угрозы Луговалиан. Во второй части игры, действие которой разворачивается спустя 10 лет, император империи Луговалиан также планирует завоевать Галактическую Федерацию Большого Магелланового Облака, которая является крупнейшей военной силой в галактике.

Геймплей 

Infinite Space — научно-фантастическая ролевая игра, позволяющая игроку проектировать и управлять космическим кораблем. Игрок может построить судно с более чем 150 различных моделей дизайна, наряду с более чем 150 возможных членов экипажа. После настройки корабля, игрок сможет исследовать обширный мир игры с историей двух галактик. Персонажей можно увидеть в двухмерной графике, в то время как корабли, разведка, и сражения выполнены в трёхмерной графике.

Вся игра управляется сенсорным экраном. Ни персонажи, ни космические аппараты не контролируются напрямую, а управляются методом «укажи и нажми». Для путешествий игрок сперва должен выбрать место куда он хочет отправиться, а затем продвигаться к этой цели. Сражения с космическими кораблями происходят в режиме реального времени, с использованием функции атаки «команда калибровки». В команде калибровка растет, игрок может использовать его в качестве нападения на вражеский корабль. Скорость корабля зависит от типа судна и экипажа судна. Когда игрок уничтожает вражеский корабль, оно разваливается на несколько частей и взрывается, ничего после себя не оставляя.

Управление персонажами происходит путём выбора команд, такими как «идти вправо». Ближние бои ведутся похоже, с использованием системы типа «камень, ножницы, бумага», а также с помощью системы использующейся при сражении с кораблями.

При помощи Wi-Fi двум игрокам становятся доступны многопользовательские сражения с космическими кораблями.

Музыка 

29 июля 2009 года лейблом Wave Master был выпущен музыкальный альбом с саундтреком игры — . Альбом включал в себя 2 компакт-диска с 35 композициями. Музыка была написана композиторами Масафуми Такадой, Дзюном Фукудой, Эцуко Итикавой и Юсукэ Комори.

Оценки и мнения 

Игра получила положительные отзывы от критиков. Японский журнал Famitsu оценил игру в общей сложности на 34 балла из 40 возможных, и дал ей золотую медаль. Критикам из журнала понравилась обширная и сложная история и большой объём игры, хотя некоторые были недовольны большим количеством деталей и кривизной обучения.

Западные критики также были довольны игрой, но их отзывы были менее позитивными. Infinite Space получила 75 баллов из 100 возможных от сайта Metacritic. IGN поставили 7 баллов, заявив, что у игры «эпическая история», но кривая система обучения и неуклюжий интерфейс будет испытывать терпение игроков. GamesRadar высказал похожее мнение, хваля историю, но жалуясь о проблемах взаимодействия, например «как игрок может настроить корабль, но не может непосредственно увидеть, как различные части влияют на статистические данные судна».

Российский журнал «Страна игр» оценил игру в 8 баллов из 10.

Продажи 

В течение первой недели после релиза игры Японии было продано 38 000 копий и стало самой продаваемой игрой в Японии за этот период.

Примечания

Ссылки 
 Информация о игре на сайте Sega
 Официальный сайт
 Infinite Space на сайте Sega Retro

Компьютерные игры 2009 года
Игры только для Nintendo DS
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, изданные Sega